El término Sherman puede hacer referencia a:

 William Tecumseh Sherman, militar estadounidense del siglo XIX;

 Sherman (Nueva York), dos localidades del estado de Nueva York, Estados Unidos.
 Condado de Sherman (Nebraska), un condado estadounidense del estado de Nebraska;

 M4 Sherman, carro de combate estadounidense de la Segunda Guerra Mundial; o

 General Sherman (árbol), un ejemplar de secuoia gigante particularmente grande.